Mueang Udon Thani (în ) este un district (Amphoe) din provincia Udon Thani, Thailanda, cu o populație de 404.767 de locuitori și o suprafață de 1.094,7 km².

Componență 

Districtul este subdivizat în 21 subdistricte (tambon), care sunt subdivizate în 248 de sate (muban).

Referințe 

Amphoe în provincia Udon Thani